TF poate fi:

 Teritoriile australe și antarctice franceze, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .tf, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Teritoriile australe și antarctice franceze
 Tera-flops, unitate de măsură pentru puterea de calcul
 Team Fortress, joc online pentru calculator de tip FPS
 Transport Feroviar (Poliția TF = Poliția transporturi feroviare)

Legături externe 
  „TF” la acronymfinder.com